Гу́тин (Гу́тина) — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Гутин, Борис Михайлович (род. 1953) — деятель органов госбезопасности и внутренних дел.
 Гутин, Василий Леонтьевич (1909—1939) — младший политрук, Герой Советского Союза.
 Гутин, Илья Львович (1918—2014) — советский живописец.
 Гутин, Кусиэль Яковлевич (1910—1976) — советский архитектор.
 Гутин, Лев Яковлевич (1907—1964) — советский физик-акустик, доктор технических наук.
 Гутин, Леонид Матвеевич (род. 1948) — белорусский композитор.
 Гутин, Юрий Анатольевич (род. 1928) — советский сценарист.

 Гутина, Нелли (род. 1946) — израильская писательница и публицистка.

Топонимы 
 Гутин — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линии Чжунхэ и Синьдянь.
 Гутин Томнатек — гора в Украинских Карпатах, одна из самых высоких гор на Украине, вершина западного отрога Чарногоры.